Dan Wheldon – pilota automobilistico britannico
 Don Wheldon – hockeista su ghiaccio statunitense
 Fred Wheldon – calciatore e crickettista inglese